Список авторов, произведения которых объявлены государственным достоянием в Азербайджанской Республике — этот список подготовлен на основании документа, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 7 мая 2019 года № 211.

Авторы 
Авторами, произведения которых объявлены государственным достоянием в Азербайджанской Республике, являются::

 Катран Тебризи;
 Мехсети Гянджеви;
 Афзаладдин Хагани;
 Низами Гянджеви;
 Кади Бурханеддин;
 Имадеддин Насими;
 Ашуг Гурбани;
 Шах Исмаил Хатаи;
 Мухаммед Физули;
 Ашуг Аббас Туфарганлы;
 Молла Панах Вагиф;
 Молла Вели Видади;
 Касым бек Закир;
 Мирза Фатали Ахундзаде;
 Гасан бек Зардаби;
 Сеид Азим Ширвани;
 Хуршидбану Натаван;
 Мирза Алекпер Сабир;
 Наджаф бек Везиров;
 Ашуг Алескер;
 Джалил Мамедкулизаде;
 Абдуррагим бек Ахвердиев;
 Джафар Джаббарлы;
 Ахмед Джавад;
 Микаил Мушфиг;
 Ахмед-бек Агаев;
 Али-бек Гусейнзаде;
 Нариман Нариманов;
 Мамед Саид Ордубади;
 Гусейн Джавид;
 Азим Азимзаде;
 Юсиф Везир Чеменземинли;
 Узеир Гаджибеков;
 Самед Вургун;
 Алиага Вахид.

Примечания 

Авторское право
Право интеллектуальной собственности
Появились в 2019 году
Списки персоналий Азербайджана
Литература Азербайджана
2019 год в Азербайджане
Появились в 2010-е годы в Азербайджане